Witalij Polanski – ukraiński judoka
 Witalij Polanski (1937–1994) – ukraiński piłkarz
 Witalij Polanski (ur. 1988) – ukraiński piłkarz